

Cinema 
Elevator – film del 2006 diretto da Bryan Theodore

Musica 
Elevator – gruppo musicale Indie rock canadese
Elevator – album dei Bay City Rollers del 1979
Elevator – album degli Hot Hot Heat del 2005
Elevator – album dei Room2012 del 2007
Elevator – album di Buckethead del 2015
Elevator – singolo di Flo Rida featuring Timbaland del 2008
Elevator – singolo di Eminem del 2009